

Сутягіно — присілок, Кіясовський район, Удмуртія
 Сутягіно — присілок, Ковилкінський район, Мордовія

Див. також 
 Сутягін